Dystopia (álbum de Iced Earth)
 Dystopia (álbum de Megadeth)

Desambiguação